Doomsday Book se poate referi la:
 Doomsday Book (roman), un roman științifico-fantastic din 1992 scris de Connie Willis
 Doomsday Book (film), un film-antologie SF din 2012 regizat de Kim Ji-woon, Lim Pil-seong și Han Jae-rim
 Domesday Book, un registru al anchetei privind terenurile și animalele din cea mai mare parte a Angliei și o parte din Țara Galilor, care a fost finalizat în anul 1086.